{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86101) - || 1999 RY107 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86102) - || 1999 RP108 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86103) - || 1999 RB109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86104) - || 1999 RF110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86105) - || 1999 RG110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86106) - || 1999 RP113 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86107) - || 1999 RL115 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86108) - || 1999 RR116 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86109) - || 1999 RV118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86110) - || 1999 RH123 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86111) - || 1999 RM123 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86112) - || 1999 RN123 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86113) - || 1999 RC129 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86114) - || 1999 RD130 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86115) - || 1999 RF133 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86116) - || 1999 RR133 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86117) - || 1999 RC135 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86118) - || 1999 RD138 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86119) - || 1999 RA140 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86120) - || 1999 RM140 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86121) - || 1999 RE144 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86122) - || 1999 RH144 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86123) - || 1999 RQ144 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86124) - || 1999 RK147 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86125) - || 1999 RH152 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86126) - || 1999 RV152 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86127) - || 1999 RB154 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86128) - || 1999 RC154 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86129) - || 1999 RO155 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86130) - || 1999 RN156 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86131) - || 1999 RV159 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86132) - || 1999 RJ165 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86133) - || 1999 RA171 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86134) - || 1999 RZ171 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86135) - || 1999 RK172 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86136) - || 1999 RZ172 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86137) - || 1999 RN174 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86138) - || 1999 RL175 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86139) - || 1999 RT182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86140) - || 1999 RA183 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86141) - || 1999 RD184 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86142) - || 1999 RJ184 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86143) - || 1999 RV186 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86144) - || 1999 RK191 || 11 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86145) - || 1999 RU191 || 11 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86146) - || 1999 RA194 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86147) - || 1999 RB196 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86148) - || 1999 RV196 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86149) - || 1999 RA199 || 10 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86150) - || 1999 RP200 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86151) - || 1999 RW200 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86152) - || 1999 RZ200 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86153) - || 1999 RE201 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86154) - || 1999 RH201 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86155) - || 1999 RS201 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86156) - || 1999 RB203 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86157) - || 1999 RW203 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86158) - || 1999 RY203 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86159) - || 1999 RB204 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86160) - || 1999 RM205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86161) - || 1999 RQ205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86162) - || 1999 RR205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86163) - || 1999 RT205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86164) - || 1999 RG207 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86165) - || 1999 RZ207 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86166) - || 1999 RE208 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86167) - || 1999 RM209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86168) - || 1999 RQ209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86169) - || 1999 RW209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86170) - || 1999 RJ210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86171) - || 1999 RO211 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86172) - || 1999 RP211 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86173) - || 1999 RH212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86174) - || 1999 RV212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86175) - || 1999 RE213 || 10 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86176) - || 1999 RO214 || 5 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86177) - || 1999 RY215 || 8 september 1999 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| (86178) - || 1999 RP218 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86179) - || 1999 RW220 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86180) - || 1999 RG221 || 5 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86181) - || 1999 RU222 || 7 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86182) - || 1999 RA223 || 7 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86183) - || 1999 RY223 || 7 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86184) - || 1999 RL230 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86185) - || 1999 RN230 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86186) - || 1999 RX234 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86187) - || 1999 RQ239 || 8 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86188) - || 1999 RV241 || 14 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86189) - || 1999 RK242 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86190) - || 1999 RQ247 || 5 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86191) - || 1999 RY251 || 6 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86192) - || 1999 SV1 || 18 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86193) - || 1999 SA2 || 18 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86194) - || 1999 SD2 || 18 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86195) - || 1999 ST9 || 30 september 1999 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti
|-
| (86196) Specula || 1999 SC10 || 24 september 1999 || Piszkéstető || JAS, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (86197) - || 1999 SP15 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86198) - || 1999 SO16 || 29 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86199) - || 1999 SS20 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86200) - || 1999 SE26 || 30 september 1999 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten